Christine Williams peut désigner :
  (née en 1945), modèle et actrice anglaise ;
 , professeure en nutrition britannique ;

personnages fictifs
 , personnage de la série australienne  ;
 Christine Williams, personnage du feuilleton américain Les Feux de l'amour ;
 , personnage de la série médicale britannique Holby City.

Voir aussi 
 
 

Williams, Christine